Skólkovo es una localidad que se encuentra en el Óblast de Moscú. Skolkovo también puede referirse a:
Centro de Innovación de Skólkovo, un centro tecnológico; o
Escuela de Negocios de Skólkovo.